Horvátország
 Dobsza, falu Lacháza községben, Eszék-Baranya megyében

 Magyarország
 Dobsza, egykori község Baranya megyében (ma Kis- és Nagydobsza)